Vine je lahko:

Naselje v Sloveniji 

 Vine - Občina Vojnik
 Vine - Občina Zagorje ob Savi

Drugo 

 Vine - aplikacija za snemanje in objavljanje kratkih videoposnetkov